Се́верный Рейн-Вестфа́лия ( [ˌnɔrtraɪ̯nvɛstˈfaːlən]), () — земля Федеративной Республики Германия.  Численность населения — 17,6 млн человек (самая населённая из земель ФРГ). Площадь — 34,1 тыс. км² (четвёртое место в ФРГ). 29 из 80 крупнейших немецких городов расположены на урбанизированной территории СР-В. Столица — Дюссельдорф. Крупнейший по численности населения город — Кёльн.

География 

Северный Рейн-Вестфалия находится на западе Германии и граничит с Бельгией (99 км), Нидерландами (387 км), а также с землями Нижняя Саксония (583 км), Гессен (269 км) и Рейнланд-Пфальц (307 км).

Центром Северного Рейна-Вестфалии является Рейнско-Рурский регион, состоящий из крупных городов Дюссельдорфа, Кёльна и промышленного Рурского региона, включающего, среди прочих, города Боттроп, Гельзенкирхен, Херне и Рекклингхаузен на севере, Дортмунд, Хаген и Хамм на востоке, Бохум, Эссен, Оберхаузен и Мюльхайм в центре, Дуйсбург и Мёрс на западе. Северный Рейн-Вестфалия является самой урбанизированной землёй в Германии: 9 из 20 крупнейших городов страны расположены именно здесь.

Северную часть федеральной земли составляет Вестфальская низменность. На северо-востоке находится южная часть Тевтобургского Леса. Крупнейшие города севера — Мюнстер, Минден и Райне, востока — Падерборн, Липпштадт и Билефельд.

На юге Северный Рейн-Вестфалию составляют Зауэрланд, Зигерланд и Бергиш-Ланд. Это малонаселённые холмистые регионы, крупнейшими городами которых являются Бонн, Леверкузен, Бергиш-Гладбах, Вупперталь, Ремшайд, Золинген.

На западе, на границе с Нидерландами и Бельгией, находятся Нижнерейнский регион и Айфель. В этой части находятся Ахен, Мёнхенгладбах, Крефельд.

Планиметрический центр Северного Рейна-Вестфалии имеет координаты  и находится на юге дортмундского района Аплербек, на северной опушке швертского леса.

Крупнейшие реки, протекающие по территории земли — Рейн, Рур, Эмс, Липпе и Везер. Река Падер, протекающая по г. Падерборн, считается самой короткой рекой Германии.

Стихийные бедствия 
 Ураган «Кирилл», 17—19 января 2007 года.
 Ураган «Эла», 9—10 июня 2014 года.

Природоохранные территории 
 Перечень природоохранных территорий Северного Рейна-Вестфалии.

История 
После Второй мировой войны территория сегодняшней земли Северный Рейн-Вестфалия находилась в британской оккупационной зоне. Новая земля была создана 23 августа 1946 года из бывшей прусской провинции Вестфалия и северной части Рейнской провинции () британской оккупационной администрацией в целях противодействия интернационализации Рурского бассейна (требование Франции, поддержанное Советским Союзом) согласно предписанию № 46 «О ликвидации провинций бывшего Государства Пруссия в Британской зоне и их преобразовании в самостоятельные земли». Таким образом, был гарантирован доступ к Рурскому бассейну как к единой административной единице.

В 1947 году под давлением оккупационных властей бывшая земля Липпе была вынуждена отказаться от независимости и после переговоров с соседними землями Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия вошла в состав последней. Согласно распоряжению британского военного командования № 77 от 21 января 1947 года, объединение вступило в силу и должно было быть подтверждено плебисцитом спустя 5 лет, однако он не был проведён. 5 ноября 1948 года парламент земли принял «Закон об объединении земли Липпе-Детмольд с землёй Северный Рейн-Вестфалия», официально завершивший процесс объединения земель.

8 мая 1949 года парламентский Совет Германии принял конституцию. Земля Северный Рейн-Вестфалия стала землёй Германии.

18 июня 1950 года была принята земельная конституция.

Политика и администрация 
Политическая система Северного Рейна-Вестфалии базируется на Основном законе для Федеративной республики Германия и Конституции самой федеральной земли. В немецкой федеральной системе Северный Рейн-Вестфалия выступает в качестве государства, входящего в состав федерации ().

Представительный орган — ландтаг Северного Рейна-Вестфалии (Landtag Nordrhein-Westfalen), избираемый населением, исполнительный орган — земельное правительство Северного Рейна-Вестфалии (Landesregierung von Nordrhein-Westfalen), избираемое ландтагом, состоящее из премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen) и министров земли Северный Рейн-Вестфалия, орган конституционного надзора — Конституционный суд земли Северный Рейн-Вестфалии (Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen), высшие судебные инстанции — Высший земельный суд Дюссельдорфа (Oberlandesgericht Düsseldorf), Высший земельный суд Хамма (Oberlandesgericht Hamm), Высший земельный суд Кёльна (Oberlandesgericht Köln) (ранее существовали также — Высший земельный суд Падерборна (Oberlandesgericht Paderborn), Высший земельный суд Арнсберга (Oberlandesgericht Arnsberg) и Высший земельный суд Мюнстера (Oberlandesgericht Münster)), высшая судебная инстанция административной юстиции — Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen). В Бундесрате у земли Северный Рейн-Вестфалия наибольшее возможное число голосов: шесть, как и у Баварии, Баден-Вюртемберга и Нижней Саксонии.

В последние десятилетия в политике Северного Рейна-Вестфалии доминировала СДПГ, однако после выборов в мае 2005 года к власти пришла возглавляемая Юргеном Рюттгерсом коалиция ХДС/СвДП.

9 мая 2010 года состоялись очередные выборы в земельный парламент 6 июля 2010 года СДПГ и партия Союз 90/Зелёные заключили договор о коалиционном правительстве, который позволил им сформировать новое земельное правительство. С 14 июля 2010 года новым премьер-министром провинции является председатель земельной организации СДПГ Ханнелоре Крафт. Однако коалиция в парламенте не просуществовала и 2 лет.

14 марта 2012 года депутаты земельного парламента единогласно приняли решение о самороспуске ландтага. Поводом стал конфликт между правительством меньшинства, сформированным два года назад «зелёными» и социал-демократами, и оппозицией, отклонившей предложенный коалицией проект бюджета. В частности, оппозиционные партии не согласились с планом финансирования министерства внутренних дел. Досрочные выборы были назначены на 13 мая 2012 года. На них уверенную победу одержали социал-демократы, набрав, согласно официальным данным 39,1 процента голосов, СДПГ вместе с «Зелёными», получившими от 11,3 процента, образовали стабильное большинство в ландтаге и опять сформировали правительство земли. Таком образом, Ханнелоре Крафт сохранила за собой пост премьер-министра. ХДС потерпела самое сильное поражение за всю историю земельных выборов. Она получила 26,3 процента голосов.

На выборах 14 мая 2017 года ХДС получила 72 места в ландтаге (33 % голосов), СДПГ – 69 мест (31,2 %), СвДП – 28 мест (12,6 %), «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 16 мест (7,4 %), Зелёные – 14 мест (6,4 %). Новое правительство ХДС-СвДП сформировал Армин Лашет (ХДС).

Управленческая структура Северного Рейна-Вестфалии представляет систему административных округов и более низких административных единиц (районов и общин).

Премьер-министры:
 1946—1947: Рудольф Амелунксен, партия Центра;
 1947—1956: Карл Арнольд, ХДС;
 1956—1958: Фриц Штайнхофф, СДПГ;
 1958—1966: Франц Мейерс, ХДС;
 1966—1978: Хайнц Кюн, СДПГ;
 1978—1998: Йоханнес Рау, СДПГ;
 1998—2002: Вольфганг Клемент, СДПГ;
 2002—2005: Пеер Штайнбрюк, СДПГ;
 2005—2010: Юрген Рюттгерс, ХДС;
 2010—2017: Ханнелоре Крафт, СДПГ;
 2017—: Армин Лашет, ХДС.

Земельные учреждения 
 Геологическая служба Северного Рейна-Вестфалии

Административное деление 
Территория Северного Рейна-Вестфалии делится на пять административных округов, которые подразделяются на районы () и внерайонные (приравненные к районам) города (). В состав районов, в свою очередь, могут входить города () и общины (). Города могут делиться на городские округа (), причём для внерайонных городов это деление обязательно; общины — на общинные округа ().
Административные округа и входящие в них районы (в скобках коды автомобильных номеров):

Местные органы государственной власти 
Представительные органы районов — крайстаги (), состоящие из членов крайстага (Kreistagsmitglieder), избираемых населением по пропорциональной системе с открытым списком, ведёт заседания крайстага и осуществляет исполнительную власть в районе ландрат (Landrat), избираемый населением.

Представительные органы городов — советы городов (Rat der Stadt), состоящие из членов совета (Ratsmitglied), избираемых населением по пропорциональной системе с открытым списком, ведёт заседания совета города и осуществляет исполнительную власть в городе обер-бургомистр (Oberbürgermeister), избираемый населением.

Представительные органы общин — советы общин (Rat der Gemeinde), состоящие из членов совета (Ratsmitglied), избираемых населением по пропорциональной системе с открытым списком, ведёт заседания совет общины и осуществляет исполнительную власть в общине бургомистр (Bürgermeister), избираемый населением.

Представительные органы городских округов — окружные представительства (Bezirksvertretung), исполнительные — окружные бургомистры (Bezirksbürgermeister).

Население

Выдающиеся личности 
Северный Рейн-Вестфалия в пределах территория современного государства явил на свет множество известных личностей мирового масштаба, а среди них композитор Людвиг ван Бетховен, художник Питер Пауль Рубенс и поэт Генрих Гейне, вероятно, находятся в авангарде международной славы. Пять федеральных президентов родились на территории, которая позже стала землёй Северный Рейн-Вестфалия: Густав Хайнеман, Генрих Любке, Йоханнес Рау, Вальтер Шеель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Конрад Аденауэр и Герхард Шрёдер стали двумя федеральными канцлерами Германии. Другими известными личностями являются император Оттон III, Фридрих Энгельс, Йозеф Бойс, Генрих Бёлль, Аннете фон Дросте-Хюльсхофф, Вильгельм Конрад Рентген и Альфред Крупп.

Экономика 
 Население: 17 538 251 чел. (09 мая 2011 года)
 ВВП — 521,75 млрд €. (2009) 21,67 % общего ВВП Германии.
 Задолженность земельного бюджета: 113,6 млрд €, муниципальных бюджетов: 23,223 млрд €. (31 декабря 2008)
 Задолженность на душу населения: 7653 € на душу населения (31 декабря 2008)

См. также 
 Рейнский национализм

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт